Insignia puede referirse a:
 Insignia: representación o señal de estatus, oficio, órgano de gobierno o jurisdicción;
 Insignia amarilla: tela representando la estrella de David en amarillo y con la palabra Judío;
 Buque insignia: nave capitana usada por el comandante en jefe de un conjunto de barcos de una escuadra naval;
 Opel Insignia: automóvil de turismo del segmento D desarrollado por el fabricante alemán Opel;
 Pin (insignia): insignia, normalmente de reducido tamaño, que se puede sujetar mediante un enganche o alfiler de varios tipos a la indumentaria;
 Torre Insignia: edificio del arquitecto Mario Pani Darqui en la Ciudad de México.
 Avispa insignia: Tipo de avispas.